Квінт Антістій Адвент Постумій Аквілін
 Квінт Антістій Лабеон